Сен-Міше́ль-сюр-Орж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 26 км на південь від Парижа, 10 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20671,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Сен-Мішель-сюр-Орж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-сюр-Орж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн
Населені пункти, засновані 1793